Toponímia:
 Anglaterra: Reading (Berkshire), capital del comtat de Berkshire
 Estats Units:
 Reading (Kansas)
 Reading (Massachusetts)
 Reading (Ohio)
 Reading (Pennsilvània)
 Reading (Vermont)
 North Reading, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Port Reading, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Miscel·lània:
 Burn After Reading, pel·lícula dirigida pels germans Coen estrenada el 2008
 Reading Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Reading